Лу́ковичная глава́ — разновидность купольного покрытия, имеющая форму луковицы. Отличается больши́м диаметром главы, превышающим диаметр барабана, а также преобладанием высоты над шириной. Наибольшее распространение имеет в русской и украинской храмовой архитектуре, но при этом используется также в некоторых католических церквях Баварии, встречается на Среднем Востоке и в Индии.

В отношении даты возникновения первых луковичных куполов историки расходятся во мнениях, так как в древнерусском зодчестве, судя по иконам домонгольского периода, что-либо подобное отсутствовало. Предполагалось, что изначально главенствовали так называемые шлемовидные купола, по форме напоминающие шлем русского богатыря, что видно на примере Успенского собора во Владимире. Луковичные купола получили массовую популярность только во времена правления Ивана Грозного, когда в честь взятия Казани был построен Покровский собор, в неизменном виде сохранившийся с шестнадцатого столетия. Некоторые исследователи считают этот элемент заимствованным у мусульманских народов, другие заключают, что луковичные главы развились из шатров древнерусской деревянной архитектуры (согласно этой теории, главы имели скорее практическое значение, нежели религиозное, и возводились с целью предотвращения скопления на крыше снега).

Изучением этой проблемы занимались многие учёные. Большое историческое значение имеют труды академика Бориса Рыбакова, который в 1946 году, анализируя древние рукописи, пришёл к выводу, что луковичные главы существовали на Руси ещё в XIII веке. Археолог Николай Воронин согласился с его мнением, отметив, что луковичная форма применялась даже чаще шлемовидной. Сергей Заграевский обнаружил упоминания о луковичных главах в летописях XII века.

Вероятно, повсеместное распространение в православном строительстве обусловлено тем фактом, что такие купола похожи на зажжённые свечи, широко используемые во время церковных служб. Число глав может равняться трём, символизируя Святую Троицу, пяти — в честь Иисуса Христа и четырёх евангелистов, или же определяется количеством престолов. Наибольшее распространение имеют зелёный и синий цвета глав, часто поверхность отделывается золотом.

Галерея

Литература 

 Воронин Н. Н. Архитектурный памятник как исторический источник (заметки к постановке вопроса) // Советская археология. — XIX. — М., 1954. — С. 41—76.
 Лидов А. М. Иерусалимский кувуклий. О происхождении луковичных глав // Иконография архитектуры / под ред. А. Л. Баталова. — М., 1990. — С. 57—68.
 Заграевский С. В. Формы глав (купольных покрытий) древнерусских храмов. — Москва : АЛЕВ-В, 2008. — 46 с. — ISBN 5-94025-096-3

Архитектурные элементы
Православная архитектура
Архитектура России
Крыша
Русский стиль